
Molekulska formula -{C10H18}- se može odnositi na:

 Bornan
 Dekalin
 Decin
 Spirodekan
 5-Decin